Velika nagrada Kanade 2015 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 7. junija 2015 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" |44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:15,895
| 1:14,661
| 1:14,393
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" |6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:15,893
| 1:14,673
| 1:14,702
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" |7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:16,259
| 1:15,348
| 1:15,014
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" |77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:16,552
| 1:15,506
| 1:15,102
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" |8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:15,833
| 1:15,187
| 1:15,194
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" |13
| 
| Lotus-Mercedes
| 1:16,098
| 1:15,622
| 1:15,329
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" |27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:16,186
| 1:15,706
| 1:15,614
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" |26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:16,415
| 1:15,891
| 1:16,079
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" |3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:16,410
| 1:16,006
| 1:16,114
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" |11 
|  Sergio Pérez
| 
| 1:16,827
| 1:15,974
| 1:16,338
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" |55 
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:16,611
| 1:16,042
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" |33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:16,361
| 1:16,245
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" |9 
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:16,796
| 1:16,262
|
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" |14 
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:17,012
| 1:16,276
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" |15 
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:16,968
| 1:16,620
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" |5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:17,344
|
| 
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" |19 
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:17,886
|
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" |98 
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:19,133
|
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" |28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:19,157
|
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| —
| align="center" |22 
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| brez časa
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center" | 70
| 1:31:53,145
| align="center" | 1
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center" | 70
| +2,285
| align="center" | 2
| align="center" |  18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center" | 70
| +40,666
| align="center" | 4
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center" | 70
| +45,625
| align="center" | 3
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center" | 70
| +49,903
| align="center" | 18
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center" | 70
| +56,381
| align="center" | 15
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 70
| +1:06,664
| align="center" | 6
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 7
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 8
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 5
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 10
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 11
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 9
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 12
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 69
| +1 krog
| align="center" | 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 68
| +2 kroga
| align="center" | 14
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 66
| +4 krogi
| align="center" | 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 56
| Pog. gred
| align="center" | 16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center" | 53
| Izpuh
| align="center" | 20
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center" | 43
| Motor
| align="center" | 13
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015